Генрие́тта Григо́рьевна Гра́ник (9 ноября 1928 — 3 января 2021) — советский и российский психолог, педагог, доктор психологических наук (1981), профессор (1996), академик РАО (1995; член-корреспондент с 1992).

Биография 
Родилась 9 ноября 1928 года в Улан-Удэ в семье служащих.

В 1959 году окончила факультет русского языка и литературы Московского заочного педагогического института по специальности «учитель русского языка и литературы».

С 1960 по 1963 годы — преподавала в общеобразовательной школе, была районным методистом. С 1963 по 1975 годы — научный сотрудник в лаборатории программированного обучения Институте психологии АПН СССР, где в течение ряда лет Г. Г. Граник занималась психологическими основами создания проблемно-программированных учебников по русскому языку. С 1975 по 1997 годы — руководитель группы и руководитель научно-исследовательской лаборатории «Психологические проблемы построения школьных учебников», с 1997 года — главный научный сотрудник Психологического института Российской академии образования.

В 1965 году защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Формирование у школьников приёмов умственной работы в процессе выработки орфографических навыков», в 1980 году — докторскую диссертацию на тему: «Психологическая модель процесса формирования пунктуационных умений».

16 июня 1992 года Г. Г. Граник была избрана членом-корреспондентом, с 6 апреля 1995 года — академиком Российской академии образования — состоит в Отделении психологии и возрастной физиологии. Сфера научных интересов: педагогическая психология, преподавание русского языка в начальной и средней школе.

Под научным руководством Г. Г. Граник и при её непосредственном участии создано 45 учебников и 10 учебных книг по русскому языку.

Основные работы 
 Психологические проблемы построения школьных учебников. М., 1979;
 Секреты пунктуации. М., 1987;
 Когда книга учит. М., 1988;
 Секреты орфографии: Книга для учащихся. М., 1991 (в соавт. с С. М. Бондаренко и Л. А. Концевой)
 Как учить работать с книгой. 1995 (в соавт.);
 Речь, язык и секреты пунктуации. М., 1995;
 Дорога к книге. М., 1996;
 Литература. Учимся понимать художественный текст: Задачник-практикум. 8-11 классы. М., 1999, 2001.
 И снова о Пушкине. М., 1999;
 Драматурги, драматургия, театр. М., 2001;
 Русская литература: От былин до Крылова. М., 2007;
 Я — другой. М. Ю. Лермонтов. М., 2011) (в соавт.).

Награды 

 Медаль К. Д. Ушинского (1999)
 Дважды Премия Правительства Российской Федерации в области образования (1997, 2008)
 Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации
 Премия имени К. Д. Ушинского (1973)

Примечания

Ссылки 
 К юбилею Г. Г. Граник // «Вопросы психологии» (2008)
 
 Граник Генриетта Григорьевна // Издательство «Мнемозина»
 Биографическая справка на сайте «Психологической газеты»
 Асмолов А. Г. Книги Генриетты Граник — это приглашение в мир смыслового и живого общения наших детей

Выпускники МГГУ им. М. А. Шолохова
Авторы школьных учебников
Психологи СССР
Психологи России